Свержов:
 Свержов — село и одноимённая община в Словакии.
 Свержов, Александр Александрович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 Свержов, Сергей Александрович (род. 1965) — советский и российский хоккеист.